!Liste T
Krater auf dem Mars/T